В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of St. Louis 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Карен Крантцке 6-4, 6-7, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Розмарі Казалс (Переможниця)
  Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Відсутня
  Карен Крантцке (2-ге коло)

 Кеті Кюйкендалл (2-ге коло)
 Крістьєн Кеммер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of St. Louis